Elfin Sports Cars Pty Ltd — австралийский производитель спортивных и гоночных автомобилей. Основана в 1957 году Гарри Купером.

Elfin Sports Cars принадлежит бывшему британскому гонщику Тому Уолкиншоу.

Нынешнее местонахождение Braeside, пригород Мельбурна, Австралия.

История 
Компания была основана Гарри Купером — успешным гонщиком, проектировщиком и создателем гоночных и спортивных автомобилей. В 1983 году после смерти Купера фирма была куплена Доном Эллиотом и находилась под управлением Тони Эдмонндсона, который реорганизовал выпуск запасных частей и сервис существующим владельцам.

Гоночная история 
Elfin выиграл 29 чемпионатов, основные из них: два раза Australian Drivers' Championship, пять раз Australian Sports Car Championship, четыре раза Australian Tourist Trophy и трижды Australian Formula Ford Championship, а также Гран-при Сингапура (1968) и дважды Гран-при Малайзии.

Гонщиками Elfin cars были чемпион мира Формулы-1 Джеймс Хант и французский гонщик Дидье Пирони. Также были Верн Шуппан, Ларри Перкинс, Джон Боу, Френк Матич, Боб Джейн, Джон Харви, Аллан Грайс и Питер Мэнтон.

Модели

Текущие модели 
На текущий момент Elfin производит 3 спортивных автомобиля:
 Elfin MS8 Streamliner
 Elfin MS8 Clubman
 Elfin T5

Исторические модели 
Компанией было произведено 248 гоночных и спортивных автомобилей 27 различных моделей за более чем 25-летний период.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Автомобилестроительные компании Австралии